Cananéen est l'adjectif se rapportant à la région de Canaan, le nom donné à une région située le long de la rive orientale de la mer Méditerranée. À ce titre, il se rapporte aux :
 Pays de Canaan dans la Bible, 
 Cananéens, les habitants de ce territoire,
 Cananéens (politique), un mouvement politique issu du sionisme, actif des années 1930 aux années 1970, qui entendait faire renaître l'ancienne culture et l'ancienne religion cananéenne.
 L'alphabet protocananéen fait référence à :
 l'alphabet protosinaïtique de -1400 à -1050 ;
 L'alphabet phénicien à partir de -1050.
 L'alphabet cananéen
Les langues cananéennes, sous-groupe des langues sémitiques du Nord-Ouest.

Homonymie historique